Partit del Progrés (Noruega) (del seu nom en noruec Fremskrittspartiet), partit polític de Noruega
 Partit del Progrés (Dinamarca) (del seu nom en danès Fremskridtspartiet), partit polític de Dinamarca
 Funció recursiva primitiva, funcions definides mitjançant la recursió i la composició, en teoria de la computabilitat
 Plàstic reforçat (del seu nom en anglès Fibre-Reinforced Plastic), compòsit de matriu polimèrica i fibra sintètica
 Polimerització per radicals lliures (del seu nom en anglès Free Radical Polymerization), mètode de polimerització aprofitant els radicals lliures
 frp també és el codi ISO 639-3 del francoprovençal, llengua parlada a l'Arpitània, regió entre França, Suïssa i Itàlia